Сайяд Аран или Сайяд Салахлы (полное имя: Сайяд Адиль оглы Салахлы - ; родился 15 января 1952 года,  Гарадонлу, Имишлинский район, Азербайджанская ССР, СССР) — общественно-политический деятель Азербайджана; Кандидат филологических наук (2005); Один из основателей партии «Новый Азербайджан»; писатель; Чрезвычайный и Полномочный Посланник Азербайджанской Республики первого класса; В 1995-2005 годах был избран депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики I и II созывов. Первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики (с 16 ноября 2012 года). Заслуженный журналист Азербайджанской Республики (2015).

Биография 
Сайяд Адиль оглы Салахов родился 15 января 1952 года в селе Гарадонлу Имишлинского района. В семье Салаховых было 10 детей; Старший ребёнок семьи.

Образование 
В 1958-1968 годах учился в средней школе №1 города Имишли.

В 1968 году поступил на филологический факультет Азербайджанского государственного педагогического института имени В.И. Ленина, который окончил в 1972 году.

Второе высшее образование получил в Бакинском государственном университете, окончив в 2001 году юридический факультет БГУ.

В 2005 году в Институте литературы им. Низами Национальной академии наук Азербайджана защитив диссертацию на тему «Психологизм в азербайджанской литературе 1960-1980 годов (по творчеству Мовлуда Сулейманлы)» по специальности «Азербайджанская литература» (код специальности: 10.01.01), стал кандидатом филологических наук.

Деятельность 
После окончания средней школы в 1972-1973 годах работал учителем литературы и языка в средней школе селении Азизбекова (ныне Гаралар) Имишлинского района.

В 1973-1974 годах в Нахчыване проходил военную службу в воинской части № 69626 Советской Армии, расположенной в селе Кивряк. Капитан резерва.

С 1974 до конца декабря 1989 года работал в средней школе № 1 города Имишли сначала преподавателем языка и литературы, заместителем по начальному образованию, а затем секретарем первой партийной организации, заместителем директора по внешкольной и внеклассовой воспитательной работе.

В 1990 году был назначен начальником Департамента народного образования в Имишлинском районе.

2 января 1991 года приезжает в Баку из Имишли, сперва работает в газете «Elm» («Наука»), где вскоре становится начальником отдела. А в 1992-1995 годах работает первым заместителем главного редактора газеты «Səs» («Голос»).

С 2001 года работал деканом факультета журналистики Азербайджанского международного университета.

В 2011-2012 годах работал в качестве ведущего консультанта в секторе Государственного реестра территориальных единиц и муниципалитетов службы главы Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Общественно-политическая деятельность 
Один из создателей партии "Новый Азербайджан". Один из инициаторов и основателей учредительной конференции ПНА в 1992 году. Был представителем I, II, III съездов ПНА. С 21 ноября 1992 года является одним из первых 50 членов Политического совета ПНА, избранных на учредительной конференции ПНА. В 1995-1999 гг. возглавлял Идеологический отдел ПНА.

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О дипломатической службе», в связи с дипломатической службой в Стамбуле в сентябре 2006 года покинул членство и Политический совет ПНА. В мае 2012 года вновь был принят в ряды ПНА.

Роль Гейдара Алиева в его карьере 
Сайяд Аран один из самых близких соратников Гейдара Алиева. Опубликованы сотни статей о Гейдаре Алиеве, принадлежащих перу Сайяда Арана, издан ряд книг, повествующих о нем. Сайяд Аран сопровождал Гейдара Алиева в составе делегации во время двух его исторических визитов: в Китай (7-11 марта 1994 года) и Соединенные Штаты (26 июля - 7 августа 1997 года).

В парламенте 
На основе мажоритарной избирательной системы Сайяд Аран был избран депутатом в Милли Меджлис в 1995 году от Зардаб-Имишли-Уджарского избирательного округа №67 и в 2000 году от Зардаб-Имишлинского избирательного округа №67. Принимал непосредственное участие в подготовке ряда законодательных актов. К примеру, на заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, состоявшемся 20 октября 2009 года, депутат Эльмира Ахундова в ходе обсуждения следующего законопроекта о средствах массовой информации так высказалась о Сайяде Аране:

«Считаю, что самый прогрессивный и всеобъемлющий закон, принятый Милли Меджлисом в данной области, подготовлен депутатом Сайядом Араном, который являлся профессиональным журналистом во времена нашего общенационального лидера. Когда я читаю лекции по журналистике, привожу данный закон в качестве примера на всем постсоветском пространстве». - Стенограмма заседания Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 20 октября 2009 г.

I созыв 
На выборах в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики I созыва Сайяд Аран представлял партию «Новый Азербайджан» и участвовал под фамилией Салахов. Он участвовал в выборах на основе мажоритарной избирательной системы, был выдвинут избирательным округом Зардаб-Имишли-Уджар № 67 и избран депутатом на выборах 12 ноября 1995 года. В течение I созыва, с 7 марта 1997 года являлся членом азербайджанско-китайской рабочей группы по межпарламентским связям.

II созыв 
На выборах в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики II созыва Сайяд Аран так же представлял партию «Новый Азербайджан» однако на этот раз, в отличие от предыдущих выборов, участвовал под фамилией Салахлы. Участвовал в выборах на основе мажоритарной избирательной системы, был выдвинут вновь сформировавшимся избирательным округом Зардаб-Имишли-Уджар № 67 и избран депутатом на выборах 5 ноября 2000 года. В течение II созыва, с 5 декабря 2000 года возглавлял азербайджанско-малайзийскую рабочую группу по межпарламентским связям, работал в составе азербайджанско-китайской рабочей группы по межпарламентским связям.

Дипломатическая деятельность 
9 октября 2006 года ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса Азербайджанской Республики. С 9 октября 2006 года по 3 мая 2010 года являлся Генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Стамбул Турецкой Республики, а с 14 декабря 2006 года по 3 мая 2010 года - Постоянным представителем Азербайджанской Республики при Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Во время дипломатической карьеры за вклад в углубление дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией в июне 2009 года был награжден номинацией «Дипломат года» за премию «Саммит-2008» издаваемого в Турции журнала "First Business".

В Государственном комитете 
Указом Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2012 года назначен первым заместителем председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики. В настоящее время местные представительства-региональные отделы Госкомитета по работе с религиозными образованиями находятся под курацией первого заместителя председателя Государственного комитета Сайяда Арана. В январе 2013 года был включен в редакционный совет учрежденной комитетом газеты «Общество и религия» и 187-ой номер газеты от 10-16 января 2013 года вышел в свет, главным редактором которого впервые являлся Сайяд Аран. В том номере газеты Сайяд Аран выступил с авторской статьёй.

2-17 сентября 2016 года совершил паломничество в Хадж.

Художественно-публицистическая деятельность 
С 1991 года является членом Союза писателей Азербайджана, с 1998 года - Союза журналистов Азербайджана, с 2002 года – собрания «Физули» Управлении мусульман Закавказья, с 2003 года - Международной ассоциации русскоязычных журналистов. С 2004 года представляется в Совете директоров Союза писателей Азербайджана.
В студенческие 1968-1972 годы в издаваемой в Азербайджанском государственном педагогическом институте газете «Молодой учитель» периодически публиковались статьи Сайяда Арана.

Его дебют в художественном творчестве состоялся в 1978 году. Первое его произведение – рассказ «Дядя Ибиш» ("İbiş dayı"), опубликованный в 1978 году в 11-ом номере журнала «Улдуз» в Баку. Позже его произведения опубликовались в журналах «Азербайджан», «Литературный Азербайджан», «Гракан Адрбеджан», «Молодежь», «Азербайджанская женщина», «Пионер», также в таких газетах как «Литература и искусство», «Голос», «525-я газета», «Дорога», «Деде Горгуд» и др. Его первая книга - «Корпу» («Мост»), опубликованная в Баку в 1983 году в издательстве «Гянджлик» («Молодость»). В 1985 года на ежегодной конференции, посвященной итогам Союза писателей Азербайджана, году Доктор филологических наук, профессор Акиф Гусейнов представил рассказ «Корпу» как один из самых успешных рассказов.

14 ноября 2012 года в клубе «Натаван» Союза писателей Азербайджана состоялось юбилейное мероприятия, посвященное 60-летию Сайяда Арана. Выступая на юбилейной церемонии, народный писатель Азербайджана Мовлуд Сулейманлы оценил творчество Сайяда Арана следующим образом:

«Сайяда Аран - писатель, близкий ко всем происходящим вокруг нас событиям. Даже про мельчайшие детали он просто так пишет. Без создания душевной близости не берется за перо. Вот почему его произведения такие живые и здоровые». - Пресс-релиз из юбилейного мероприятия Союза писателей Азербайджана, посвященного 60-летию Сайяда Арана.  
За литературно-общественную деятельность награжден медалью «Тарагги» («Прогресс»), премией «Гызыл галам» («Золотое перо») и почетным дипломом «Инам» («Вера»), а также международной премией имени Расула Рзы.

Книги 
«Мост» (рассказы). Баку: "Юность", 1983. (азерб.)
«Холодное солнце» (рассказ и рассказы). Баку: "Тебриз", 1996. (азербайдж. яз.).
«От хаоса к стабильности» (политико-публицистическая книга, отражающая события и общественно-политические процессы, происходившие в стране после второго прихода к власти Гейдара Алиева в 1992-1997 годах). Баку: 1997. (азерб. яз.)
«На горизонте появляется Нобелевская премия мира» (политико-публицистические статьи). Баку: 2003. (азербайджанский)
«Психологизм в азербайджанской прозе 1960-80-х годов» (монография о творчестве Мевлюда Сулейманлы). Баку: 2004. (азерб. яз.)
«Гейдар Алиев и государственная нефтяная стратегия Азербайджана» (Азербайджан: «Гейдар Алиев и государственная нефтяная стратегия Азербайджана»). Стамбул: 2009 г. (турецкий)
«Чистящая бумага» (азерб. «Cleaning paper»). (рассказы и рассказы). Стамбул: «Миллениум», 2010 г. (турецкий)
«Мустулук остался в сундуке» (рассказы). Баку: «Право», 2012. (азерб.)
«Морозец» (Сазак) (книга рассказов). Баку: Издательство «Вектор», 2016. (азербайдж. яз.)
«Благодарны за утренние зари» (сборник статей и интервью на тему наших национальных и нравственных ценностей). Баку: Изд-во «Туна», 2017. (азерб.)
«Надгробие» (роман). Баку, Издательство "Наука и образование", 2020 
«Залог» (рассказы). Белград, Сербия: Издательство CZQR "Jovan", 2020 (серб.)
«Надгробие» (роман). Стамбул: Издательство «Zengin yayncılık», 2020 (турецкий)
«Проснись» (рассказы). Тебриз: Издательство "Азер-Туран", 2021 (Аз.) (Персидский)
"Доход Гейбуллы" (рассказы) Москва: Издательство «Ридера», 2021. (русский)
“Дороги в Ериван”, роман, Издательство Науки и образования. 2021
"Возвращение короны", роман, Издательство Науки и образования. 2022

Награды 
 1988 — Нагрудный знак «Лучшему учителю комсомольцу» Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ)
 2001 — премия "Золотое Перо"
 2001 — Почетный гражданин штата Техас США
 21.07.2005 — медаль «Тарагги» («Прогресс»)
 2005 — Почетный диплом «Инам» («Вера») СМИ Азербайджана
 июнь 2009 — номинация «Дипломат года» за премию «Саммит-2008» издаваемого в Турции журнала "First Business".
 15.07.2015 — «Заслуженный журналист Азербайджана»
 19.05.2017 — Международная премия имени Расула Рзы
 2019- Юбилейная медаль 100-летия дипломатической службы Азербайджанской Республики
 2021 - Он был избран действительным членом Международной академии наук по изучению тюркского мира и награжден медалью «Международная золотая звезда» за эффективную деятельность в направлении развития культуры и науки тюркского мира, турецко-азербайджанских братских отношений
 2021 — Награжден международной премией имени Шахмара Акбарзаде Международной академии наук "Вектор".
 2022 — Награжден премией «Махмуд Кашгари», учрежденной Международным фондом имени Махмуда Кашгари за популяризацию турецкой культуры в мире и популяризацию ее на широкой территории.
 2022 — орден «Слава» за эффективную деятельность на государственной службе в Азербайджане
 2022 — Награжден международной «Почетной медалью тюркского мира» Профессиональной ассоциации владельцев научных и литературных произведений Турции (ILESAM)
 2022 – Награжден специальным дипломом Союза писателей Азербайджана

Его семья 
Женат, имеет троих сыновей и семерых внуков.

Фотографии

Примечания

Ссылки 

 Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin saytında Səyyad Adil oğlu Salahlı 
 YouTubedə Səyyad Aranla Pkk karabaga mı yerleşiyor? mövzusunda müsahibə.
 Səyyad Aranın "Günün günorta çağı sevişənlər" hekayəsi. "Zerdab.Com" saytı. 24 may 2012, səh. 5. 
 Səyyad Aranın "Sandıqda qalan muştuluq" hekayəsi. Ədəbiyyat qəzeti. 9 noyabr 2012, səh. 5. 
 Səyyad Aranın "Brak" hekayəsi. "Qafqazinfo.Az" internet qəzeti. 15 yanvar 2013. 
 Səyyad Aranın "Qətl" hekayəsi. "Qafqazinfo.Az" internet qəzeti. 21 yanvar 2013. 
 Səyyad Aranın "Girov qoyulan saqqal" hekayəsi. "Azad Azərbaycan" qəzeti. 14 oktyabr 2012, səh. 7. 
 Azərbaycan Kitabxanaları Toplu elektron Kataloqu. 

Родившиеся 15 января
Родившиеся в 1952 году
Родившиеся в Имишлинском районе
Награждённые медалью «Прогресс»
Дипломаты Азербайджана
Депутаты Национального собрания Азербайджана I созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана II созыва
Выпускники Азербайджанского педагогического университета
Выпускники Бакинского государственного университета
Члены Союза писателей Азербайджана
Кандидаты филологических наук
Писатели Азербайджана
Публицисты Азербайджана
Члены партии «Новый Азербайджан»
Заслуженные журналисты Азербайджана